Шюльп:

 Шюльп (Рендсбург) — посёлок в Германии
 Шюльп (Норторф) — посёлок в Германии
 Шюльп (Дитмаршен) — посёлок в Германии